Malin Björk kan syfta på:

Malin Björk, svensk Europaparlamentariker för Vänsterpartiet
Malin Björk, svensk riksdagsledamot för Centerpartiet